Die 1. jugoslawische Fußballliga 1938/39 war die 16. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 7. August 1938 und endete am 30. April 1939.

Meister wurde Belgrader SK.

Modus 
Qualifiziert waren die ersten neun Teams der Saison 1937/38. Die Sieger der 14 Regionalverbände, sowie der letztjährige Erstligist Concordia Zagreb kämpften um weitere drei Plätze für die 1. Fußballliga. 

Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Teilnehmer und Spielorte

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabellen eu-football.info

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1938/39